Grassi ist ein italienischer Familienname.

Namensträger 
 Achille Grassi (1456–1523), italienischer Kardinal
 Alberto Grassi (* 1995), italienischer Fußballspieler
 Alex de Grassi (* 1952), US-amerikanischer Gitarrist
 Alfio Grassi (1766–1827), italienischer Offizier und Militärschriftsteller
 Annick Grassi (* 1985), deutsche Boulespielerin
 Anton Grassi (1755–1807), österreichischer Bildhauer
 Battista Grassi (1854–1925), italienischer Anatom, Zoologe und Parasitologe, siehe Giovanni Battista Grassi
 Carlo Grassi (1520–1571), italienischer römisch-katholischer Kardinal
 Cecilia Grassi (um 1740–1791), italienische Sängerin und die Ehefrau von Johann Christian Bach
 Claudio Grassi (* 1985), italienischer Tennisspieler
 Daniele Grassi (* 1993), Schweizer Eishockeyspieler
 Danilo Grassi (* 1941), italienischer Radsportler
 Dario De Grassi (1939–2013), italienischer Schauspieler
 Davide Grassi (* 1986), italienischer Fußballspieler
 Ernesto Grassi (Drehbuchautor) (1900–1961), italienischer Drehbuchautor und Regisseur
 Ernesto Grassi (1902–1991), italienischer Philosoph
 Franz Dominic Grassi (1801–1880), deutscher Kaufmann und Mäzen
 Giacomo di Grassi, italienischer Waffenmeister, siehe Ragione di adoprar sicuramente l’arme si da offesa, come da difesa
 Giorgio Grassi (* 1935), italienischer Architekt
 Giovanni Battista Grassi (1854–1925), italienischer Anatom und Zoologe
 Giovannino de’ Grassi (um 1340/50–1398), italienischer Maler, Bildhauer und Baumeister

 Josef Mathias Grassi (1757–1838), österreichischer Maler
 Karin Putsch-Grassi (* 1960), deutsche Keramikerin
 Libero Grassi (1924–1991), italienischer Unternehmer und Mafia-Gegner
 Lino Grassi (* 1931), italienischer Radrennfahrer
 Lou Grassi (* 1947), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Lucas di Grassi (* 1984), brasilianischer Rennfahrer
 Luigi Grassi (um 1740–um 1802), italienischer Opernsänger
 Maggi Lidchi-Grassi (* 1930), Schriftstellerin und Homöopathin
 Marco Grassi (* 1968), Schweizer Fußballspieler
 Orazio Grassi (1583–1654), italienischer Mathematiker, Astronom und Architekt
 Paolo Grassi (1919–1981), italienischer Theaterleiter, Regisseur und Kritiker
 Paride Grassi (1470–1528), Zeremonienmeister des Vatikans
 Tullio Grassi (1910–1985), Schweizer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch 
 Grassi-Seen, Kanada
 Grassimuseum, Leipzig
 Altes Grassimuseum, Leipzig
 Grasso
 Grassy

Familienname
Italienischer Personenname